Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Virginia Wade 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (semifinali)
 Tracy Austin (campionessa)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Virginia Wade (finale)

 Sue Barker (quarti di finale)
 Greer Stevens (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1980